County Line ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 County Line (Alabama)
 County Line (New York)
 County Line (Pennsylvania)
 County Line (Wisconsin), im Marinette und im Oconto County

Siehe auch:
 Countyline